|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Brakel

Weblinks 

!
Brakel
Baudenkmaler Brakel